Liviöjärvi (meer), een meer binnen de Zweedse gemeente Pajala, of
Liviöjärvi (plaats), een dorp in de Zweedse gemeente Pajala.